Луанда ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Парана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Паранаваи. Население составляет 20 873 человека на 2006 год. Занимает площадь 722,496 км². Плотность населения — 28,9 чел./км².

Праздник города — 27 ноября.

История 
Город основан 15 августа 1953 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 108.862.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения  составляет 5.319,00 data_pib_per_capita  = IBGE/2003 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,771 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cfa.

Муниципалитеты штата Парана